Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Iambia
 Iambiodes
 Ianius
 Ichneutica
 Ichthyopselapha
 Idalima
 Idia
 Idicara
 Ikondiana
 Ilarus
 Ilattia
 Ilsea
 Iluza

 Ilyrgis
 Ilyrgodes
 Imitator
 Imleanga
 Immetalia
 Imosca
 Inabaia
 Incita
 Indocala
 Ingura
 Inguridia
 Insolentipalpus

 Interdelta
 Internoctua
 Iodopepla
 Iontha
 Ipanephis
 Ipanica
 Ipermarca
 Ipimorpha
 Ipiristis
 Ipnea
 Ipnista
 Iranada

 Isadelphina
 Isana
 Isatoolna
 Ischyja
 Isochlora
 Isogona
 Isolasia
 Isopolia
 Isoura
 Istarba
 Itmaharela
 Itomia

Примечания 

Совки
Списки бабочек